Ше́рри Л. Мидо́ (; урождённая Ше́рри Л. Хэ́мел, ; до 1999 известна как Ше́рри Ше́йрич, ; 11 октября, 1966, Розтаун, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Четырежды бронзовый призёр чемпионата Канады (, , , ). Три раза входила (как четвёртый и скип) в «команду всех звёзд» (All-Stars Team) чемпионата Канады (, , ).

Участник команды Северной Америки () на Континентальном Кубке по кёрлингу 2003 (скип женской команды).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает бухгалтером () в компании мужа «Robert Wayne Middaugh Enterprises» и инструктором в кёрлинг-лагере Hot Shots Curling Camp.

Замужем. Муж — кёрлингист Уэйн Мидо (, трёхкратный чемпион мира. У них двое детей: Келли (, род. 1998) и Эмили (, род. 2001).

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу